est la formule brute de plusieurs isomères.

Bromobenzaldéhyde
 2-bromobenzaldéhyde, numéro CAS 
 3-bromobenzaldéhyde, numéro CAS 
 4-bromobenzaldéhyde, numéro CAS